Distretto di Lalitpur – distretto dell'India
 Distretto di Lalitpur – distretto del Nepal